Oxyamerus är ett släkte av kvalster. Oxyamerus ingår i familjen Oxyameridae. 

Oxyamerus är enda släktet i familjen Oxyameridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Oxyamerus